Félix Brillant est un joueur professionnel canadien de soccer (football) qui a évolué avec l'Impact de Montréal.

Liens externes 
 

Joueur canadien de soccer
Joueur du CF Montréal
Joueur de l'Attak de Trois-Rivières
Naissance en septembre 1980
Naissance à Brossard
Joueur québécois de soccer
Joueur du Sarpsborg 08 FF